Ruy steht für:
 Ruy (Belgien), Weiler in der Gemeinde Stoumont, Provinz Lüttich, Belgien
 Ruy-Montceau, Gemeinde im französischen Departement Isère
 Ruy Barbosa (Bahia), Stadt in der brasilianischen Provinz Bahia
 Bistum Ruy Barbosa, römisch-katholisches Bistum in Brasilien
 Ruy (Name), Vorname und Familienname

ruy steht für:
 Mala (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ost-Kainji-Sprachen in Nigeria

RUY steht für:
 Copán Ruinas Airport (IATA-Code), Flughafen von Copán Ruinas, Departamento Copán, Honduras

Siehe auch:
 Ruy Blas, mehrere Theater- und Musikwerke
 Rui

Abkürzung